Посо́льство Короле́вства Камбо́джа в Росси́йской Федера́ции () — дипломатическая миссия Королевства Камбоджа в Российской Федерации, расположенная в районе Хамовники города Москва в бывшей городской усадьбе А. И. Фонвизина — В. А. Еремеева в Староконюшенном переулке.

Посол Королевства Камбоджа в Российской Федерации — господин Сейла Еат ().

См. также 
 Список дипломатических миссий в Москве
 Список дипломатических миссий Камбоджи
 Российско-камбоджийские отношения

Примечания 

Камбоджа
Здания и сооружения Староконюшенного переулка
Внешняя политика Камбоджи